Сезон ФК «Металіст» (Харків) 2021—2022 — 2-й сезон відродженого харківського «Металіста» у чемпіонатах України та 1-й сезон клубу в Першій лізі.

Склад команди

Трансфери

Прийшли

Пішли

Сезон

Чемпіонат України

Статистика матчів

Місце у чемпіонаті за туром

Матчі

Кубок України

Статистика гравців

Матчі та голи 

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Воротарі

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Захисники

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Півзахисники

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Нападники

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Гравці, що залишили команду

Станом на: 29 листопада 2021 року

Бомбардири 

Станом на: 29 листопада 2021

Сухі матчі 

Станом на: 29 листопада 2021 року

Дисциплінарні порушення 

Станом на: 15 жовтня 2021 року

Посилання 
 Офіційний сайт клубу
 «Металіст» Харків 2020 на сайті transfermarkt.com
 «Металіст» Харків 2020 на сайті soccerway.com

Примітки 

Металіст Харків